Исполнитель желаний (Wishmaster; 1997) — американский фильм ужасов с элементами чёрного юмора режиссёра Роберта Кёртцмана.
 Исполнитель желаний 2 (1999) — американский фильм ужасов режиссёра Джека Шолдера.
 Исполнитель желаний 3 (2001) — американский фильм ужасов режиссёра Криса Энджела.
 Исполнитель желаний 4 (2002) — американский фильм ужасов режиссёра Криса Энджела; последняя часть сиквела «Исполнитель желаний».